Пу́шкинский:

Фамилия 
 Пушкинский, Пётр Васильевич (1891—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Топоним 
 Пушкинский — хутор в Аургазинском районе Башкортостана.
 Пушкинский — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Пушкинский — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.

 «Пушкинский» — с 1997 по 2012 годы название театра «Россия» в Москве (в то время — кинотеатр).

См. также 
 
 Пушкин (значения)
 Пушкинская
 Пушкинское